El Manantial kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Manantial, Tantoyuca, 
 El Manantial, Chicontepec, 
 El Manantial, Álamo Temapache, 
 El Manantial, Cuitláhuac, 
 El Manantial, San Juan Evangelista, 
 El Manantial, Campeche, Calakmul, 
 El Manantial, Tierra Blanca, 
 El Manantial, San Felipe Orizatlán, 
 El Manantial, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 
 El Manantial, Tabasco, Tenosique, 
 El Manantial, Nopala de Villagrán, 
 El Manantial, Puebla, Zapotitlán, 
 El Manantial, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar